Gilbert de Clare peut se référer à plusieurs membres de la puissante famille anglo-normande de Clare :

 Gilbert de Clare (av. 1066-v. 1117), seigneur de Clare et de Tonbridge ;
 Gilbert de Clare dit Strongbow (v. 1100-1148),  comte de Pembroke ;
 Gilbert de Clare (v. 1115-1152),  comte d'Hertford ;
 Gilbert de Clare dit de Striguil (1173-1185),  de Pembroke ;
 Gilbert de Clare (v. 1180-1230),  comte de Gloucester et  d'Hertford ;
 Gilbert de Clare (1243-1295),  comte de Gloucester et  d'Hertford ;
 Gilbert de Clare (1281-1307), seigneur de Thomond ;
 Gilbert de Clare (1291-1314),  comte de Gloucester et  d'Hertford ;

Voir aussi 
 Famille de Clare